Conopodium richteri är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy. Conopodium richteri ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
richteri